Pojem vrchy obecně znamená více vrchů.

názvy obcí
 Vrchy – obec v okresu Nový Jičín

části obcí
 Vrchy (Neustupov) – část obce Neustupov v okresu Benešov

hory a vrchy
 Vrchy (Českomoravská vrchovina) na Českomoravské vrchovině
 Vrchy (Ještědsko-kozákovský hřbet) (583 m) – vrch resp. návrší severně od vsi Tuhaň (část obce Stružinec) v okrese Semily
 Vrchy (Krkonoše) v Krkonoších
 Vrchy (Oderské vrchy) v Oderských vrších
Vrchy (Podbeskydská pahorkatina) v okrese Frýdek-Místek
 Vrchy (Středolabská tabule) (219 m) – vrch severozápadně od obce Krchleby v okrese Nymburk
 Vrchy (Třemošenská vrchovina) (717,0 m) – vrchol v Brdech, jihovýchodně od Strašic v okrese Rokycany
 Vrchy (Třemšínská vrchovina) (712,2 m) – vrchol v Brdech na hranici okresu Plzeň-jih a okresu Příbram, západně od Planin
 Vrchy (Švihovská vrchovina) (533,8 m) - vrchol v Radyňské pahorkatině, severozápadně od Louňové v okrese Plzeň-jih
 Vrchy (603 m) – vrch u Kamenice v okrese Jihlava
 Vrchy (626 m) – vrch u Praskoles v okrese Jihlava
 Vrchy (753 m) – vrch severně od Rovné v okrese Klatovy

názvy pohoří
 Jihlavské vrchy
 Žďárské vrchy

krycí názvy objektů československého opevnění
 T-S 81b Vrchy

další významy
 Dobrovolný svazek obcí Vrchy